Cedynia (gemeente), een stad- en landgemeente in powiat Gryfiński, woiwodschap West-Pommeren
 Cedynia (stad), een stad in deze gemeente